Furnas ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Furnas (1959–2012), US-amerikanischer Wrestler und Gewichtheber
 Robert Wilkinson Furnas (1824–1905), US-amerikanischer Politiker

Furnas ist der Name folgender Orte:

 Furnas County, ein County in Nebraska
 Furnas-Stausee, ein Stausee am Rio Grande in Brasilien
 Furnas (Azoren), ein Ort  in Portugal auf der Azoren-Insel São Miguel im Kreis Povoação
 Furnas-See (Azoren) ist ein Vulkansee auf der Azoren-Insel São Miguel

Siehe auch:
 Kraftwerk Furnas, Wasserkraftwerk in Brasilien